Woudvaart (Noardeast-Fryslân) (Wâldfeart), een water in de gemeente Noardeast-Fryslân bij Dokkum (Friesland)
Woudvaart (Súdwest-Fryslân) (Wâldfeart), een kanaal in de gemeente Súdwest-Fryslân bij Sneek (Friesland)